Stabach kann stehen für:

 Klaus Stabach, (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Stabach (Weißbach), linker Zufluss des Weißbachs (zur Saalach in Schneizlreuth) in Weißbach an der Alpenstraße, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Stambach